

Sigle 
 Banco di Roma – una banca storica italiana
 Baureihe – gruppi di mezzi ferroviari nei Paesi di lingua tedesca
 Bayerischer Rundfunk – radiotelevisione regionale della Baviera (Germania)
 Bombardiere Rosatelli – bombardieri progettati da Celestino Rosatelli e prodotti da FIAT
 Botswana Railways – ente di gestione delle ferrovie del Botswana
 Brigate Rosse – organizzazione terroristica di estrema sinistra italiana
 British Railways, successivamente British Rail – ex-azienda statale ferroviaria del Regno Unito

Chimica 
 Br – simbolo chimico del bromo

Codici 
 BR – codice vettore IATA di EVA Airways
 BR – codice ISO 3166-1 alpha-2, del Brasile
 br – codice ISO 639-1 della lingua bretone
 BR – codice ISO 3166-2:BI della Provincia di Bururi (Burundi)
 BR – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Brava (Capo Verde)
 BR – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Brindisi (Italia)
 BR – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Brăila (Romania)
 BR – sigla della Provincia di Brindisi

Informatica 
 .br – dominio di primo livello del Brasile
 <br> – elemento HTML (<br /> per XHTML) usato per inserire un salto di riga

Altro 

 BR – Targa automobilistica di Braunau am Inn (Austria)

Altri progetti